Yoji Tanaka, talvolta accreditato come Boba – attore giapponese
 Boba – comune dell'Ungheria